Commandant of the United States Marine Corps (dansk: Det amerikanske marinekorps kommandant) er titlen på det amerikanske marinekorps' chef, der også er medlem af USA's forsvarsstab. Som de andre værns ledere er han ansvarlig for organisering, marinekorpsets beredskab og rådgivning til præsidenten. Han har dog ikke bemyndigelse til at lede de militære operationer.

Kommandanten er direkte ansvarlig over for flådeministeren, for marinekorpsets samlede ydeevne. Dette inkluderer administrationen, disciplinen, den interne organisation, træning, krav, effektivitet og grad af beredskab. Kommandanten er også ansvarlig for at drive marinekorpsets materiel- og støtte-system.

Siden 1801 har kommandantens kontor ligget i marinekorpsets base i Washington, D.C..

Liste over kommandanter

Referencer

Eksterne referencer 
Sec. 5043. Commandant of the Marine Corps.   Title 10, United States Code. )

United States Marine Corps